Libbach ist der Name

 des Baches Libbach bei Oberlibbach

und folgender Personen:

 Gabriele Libbach (* 1957), deutsche Synchronsprecherin

Siehe auch:

 Lipach
 Lipbach
 Lippach
 Lippbach